Ивица Грлич (; род. 6 августа 1975 года, Мюнхен, ФРГ) — боснийский футболист, полузащитник.

Грлич в клубах и сборной практически всегда выполнял штрафные удары; большую часть своих голов Ивица забил именно со стандартных положений. В 2007 году полузащитник объявил об уходе из сборной, чтобы сконцентрироваться на игре за свой клуб.

После окончания игровой карьеры в клубе, Грлич занимает пост спортивного директора немецкого футбольного клуба Дуйсбург.

Примечания

Внешние ссылки 
 

Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Алеманния» Ахен
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Дуйсбург»
Персоналии:Мюнхен
Игроки ФК «Фортуна» Кёльн
Игроки ФК «Бавария II»